Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Австрии (центральная Европа).

Из 97 указанных в таблице видов, 2 находятся под критической угрозой, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 7 находятся в близком к угрожающему состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Списки:Австрия
Фауна Австрии